Ha partecipato, come membro dell', alle Olimpiadi di  e di

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della XV Olimpiade
Pallanuoto ai Giochi della XVI Olimpiade

Collegamenti esterni